Раси́м Загирбе́гович Тагирбе́ков (, 4 мая 1984 года, Махачкала, СССР) — российский футболист, защитник.

Биография 
В детстве занимался в спортшколе, играл в команде на позиции голкипера.

Тагирбеков — первый в «Анжи», сыгравший 100 матчей за клуб на высшем уровне. 29 июля 2012 года Расим забил два мяча в ворота «Ростова», тем самым помог своему клубу добыть ничью, 2:2.

Тагирбеков дебютировал в еврокубках (Лига Европы) 19 июля 2012 года, выйдя на замену вместо Юрия Жиркова на 77-й минуте матча против венгерского клуба «Гонвед» (1:0).

18 ноября 2012 года в матче 16-го тура «Ростов» — «Анжи» сыграл 100-й официальный матч за «Анжи» на высшем уровне, опередив в этом Руслана Агаларова. 9 марта 2014 года в матче 20-го тура против казанского «Рубина» сыграл 100-ю игру в чемпионатах России в майке «Анжи». Он — первый в «Анжи», достигший этой отметки. 29 марта 2016 года расторг контракт с «Анжи».

Достижения 
 «Анжи»
 Победитель Первого дивизиона России: 2009
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2012/13
 Финалист Кубка России: 2012/13

Личная жизнь 
По национальности лезгин. Отец Тагирбекова работал водителем. Расим — самый младший ребёнок в семье, помимо него есть брат и две сестры.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Анжи»